Акепси́ма или Акепси́м () — имя:

 Акепсима — христианский мученик, сожжённый вместе с Исидором и Львом, их общая память 7 декабря; отдельно его память — 29 января.
 Акепсима Наессонский († 378 или 379) — епископ, священномученик Персидский, пострадавший вместе с пресвитером Иосифом и диаконом Аифалом (их память 3 ноября, в греческих церквях — 3 ноября, 22 апреля).
 Акепсима (IV век) — христианский подвижник, сирийский пустынник, иерей, преподобный.

См. также 
 Акепсий и Аифал

Примечания 

Страницы значений:Тёзки